Die Abfahrt der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 1948 wurde am 2. Februar im Skigebiet Corviglia ausgetragen. Die Zeiten wurden zugleich als Zeiten für die Alpine Kombination gewertet.

Erste Abfahrtsolympiasiegerin der Geschichte wurde die Schweizerin Hedy Schlunegger. Silber und Bronze gingen an die Österreicherinnen Trude Beiser und Resi Hammerer.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia (englisch)

Abfahrt Frauen
Frauenskiwettbewerb